Вельяминовское сельское поселение:

 Вельяминовское сельское поселение — сельское поселение в составе Брянской области
 Вельяминовское сельское поселение — сельское поселение в составе Краснодарского края